USS Luce je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Luce (DD-99) 
 USS Luce (DD-522) 
 USS Luce (DDG-38) 
 USS Luce (DL-7)

Luce